Rhododendron 'Lita' — сорт зимостойких вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Используется в качестве декоративного садового растения. Сорт создан в Латвийской ССР профессором Р. Я. Кондратовичем.

Происхождение 
По данным Deutsche Genbank Rhododendron:

Биологическое описание 
Высота в 10-летнем возрасте около 1,3 м (в Финляндии), в 20-летнем возрасте до 2,5 м, ширина до 2 м (в Германии), оригинальное растение в Латвии в возрасте 30 лет достигло высоты 2,5 м. В регионах с ежегодным высоким снеговым покровом кусты могут не достигать возможной для их возраста высоты из-за деформации кроны под давлением снега.

Листья плотные, тёмно-зелёные, широко-эллиптические.

Соцветия на концах побегов, конической формы, несут 14—17 цветков. Края лепестков гофрированные.

Цветки воронковидные, бледно-розово-фиолетовые с оливково-зелёными пятнами, которые позже приобретают охристо-зелёный цвет. Диаметр цветков около 70 мм.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до -35 °C. 

Посадку рекомендуется осуществлять в тенистых или полутенистых местах. Цветение в июне.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Lita